Dugan či Duggan je původně irské příjmení, ale označuje i řadu zeměpisných i jiných objektů.

příjmení
Raymond Smith Dugan – americký astronom
Michael Dugan – americký generál
James Dugan – historik a spisovatel, spolupracovník Jacquese Cousteaua

literární postavy
Profesor Dugan – hlavní postava dobrodružného kresleného seriálu, který kreslil Theodor Pištěk
Mickey Dugan – "Žluté dítě" – hlavní postava jednoho z prvních amerických komiksů

zeměpisné a jiné názvy
Dugan (kráter) – kráter na odvrácené straně Měsíce